Кубок Татр ( Tatranský pohár) — традиционный хоккейный турнир, проводящийся в Попраде (Словакия) с 1929 года. После Кубка Шпенглера это старейший европейский международный клубный турнир. В нём принимают участие ведущие словацкие и европейские хоккейные клубы и сборные.

Первый турнир состоялся в 1929 году в городе Стары Смоковец. Победителем стала «Славия» Прага, победившая в финале клуб из Будапешта 6:0.  Хотя 1930-е годы каждый год проводились сразу два турнира — отдельно международный и национальный, в период 1952—1968 годов из-за организационных проблем состоялись только два турнира, оба из которых выиграла «Спарта-Прага-Соколово». Турнир привлек внимание на Западе, и в 1969 в нем принял участие «Кёльн». Через год на турнире впервые выступил шведский клуб — Surahammars IF. Кроме того, принял участие в турнире «Риссерзее».

Строительство нового ледового дворца в городе Попрад в середине 1970-х улучшило условия для участия в турнире иностранных команд. В юбилейный год проведения турнира в 1979 в нем приняло участие «Динамо» (Вайсвассер) из ГДР.

Сегодня Кубок Татр проходит каждое лето на Зимнем стадионе Попрада в качестве предсезонного турнира, в котором участвуют в основном команды из Словакии.

Победители Кубка Татр 
 1. 1929/30 «Славия» Прага
 2. 1930/31 ЛТК Прага
 3. 1931/32 ЛТК Прага
 4. 1932/33 «Простеёв»
 5. 1932/33 СК Братислава
 6. 1933/34 «Славия» Прага
 7. 1933/34 «Нитра»
 8. 1934/35 «Энгельманн» Вена
 9. 1934/35 СК «Высоке Татры»
 10. 1935/36 «Татры»
 11. 1936/37 «Татры»
 12. 1937/38 «Татры»
 13. 1938/39 «Татры»
 14. 1939/40 «Татры»
 15. 1940/41 «Славия» Прешов
 16. 1941/42 «Татры»
 17. 1942/43 «Татры»
 18. 1945/46 «Простеёв»
 19. 1946/47 «Татры»
 20. 1949/50 ЛТК Прага
 21. 1950/51 «Спарта-Прага-Соколово»
 22. 1951/52 «Простеёв»
 23. 1958/59 «Спарта-Прага-Соколово»
 24. 1959/60 «Спарта-Прага-Соколово»
 25. 1968/69 ВЖКГ Острава
 26. 1969/70 Сборная Словакии
 27. 1974 «Слован» Братислава
 28. 1975 «Слован» Братислава
 29. 1976 Сборная ЧССР
 30. 1977 Сборная ЧССР
 31. 1978 ВСЖ Кошице
 32. 1979 ВСЖ Кошице
 33. 1980 «Спарта» Прага
 34. 1981 «Опава»
 35. 1982 ВСЖ Кошице
 36. 1983 «Динамо» Рига
 37. 1984 «Тесла» Пардубице
 38. 1985 «Дукла» Тренчин
 39. 1986 ВСЖ Кошице
 40. 1987 ВСЖ Кошице
 41. 1988 ВСЖ Кошице
 42. 1989 «Сокол» Киев
 43. 1990 «Слован» Братислава
 44. 1991 Сборная ЧСФР U20
 45. 1992 «Кошице»
 46. 1993 «Кошице»
 47. 1994 Сборная Словакии U20
 48. 1995 «Попрад»
 49. 1996 «Дукла» Тренчин
 50. 1997 «Слован» Братислава
 51. 1998 «Слован» Братислава
 52. 1999 Олимпийская сборная Словакии
 53. 2000 «Попрад»
 54. 2001 «Попрад»
 55. 2002 «Витковице»
 56. 2003 «Нефтехимик» Нижнекамск
 57. 2004 Сборная Словакии U23
 58. 2005 «Попрад»
 59. 2006 «Витковице»
 60. 2007 «Витковице»
 61. 2008 «Кошице»
 62. 2009 «Витковице»
 63. 2010 Оцеларжи Тршинец
 64. 2011 «Кёльнер Хайе»
 65. 2012 «Попрад»
 66. 2013 Грац Найнти Найнерс
 67. 2014 «Попрад»
 68. 2015 Грац Найнти Найнерс
 69. 2016 «Лахти Пеликанз» 
 70. 2017 «Кошице» 
 71. 2018 «Попрад»
 72. 2019 «Мишкольц»
 73. 2020 «Попрад»

Между 1932 и 1935 отдельно проводились национальный и международный турниры.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Татр. История 
 Кубок Татр. История  

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словакии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии